Тјурин има више значења:
 Тјурин (Џорџија)
 Тјурин (Ајова)
 Тјурин (Њујорк)